Сковоро́дник:

 Сковородник (шип) — в плотницком и столярном деле — шип в виде трапеции для скрепления брёвен, деревянных брусьев.
 То же, что чапельник — насаженная на рукоять железная лопаточка с плоским крюком над нею, служащая для захватывания и поднимания горячей сковороды.